Betegnelsen biodynamik (fra græsk læren om livsfunktionerne) kan bære følgende betydninger:
 Udtryk for den  biodynamiske jordbrugslære, der udøves efter idéer af Rudolf Steiner.
 Biodynamisk kraniosakralterapi (kranium-korsben terapi), en alternativ behandlingsform baseret på idéer af William Garner Sutherland.